

Geografia

Austria 
 Spital – frazione di Michelhausen, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Spital – ex comune ora frazione di Weitra, città nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Spital am Pyhrn – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Spital am Semmering – comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Pagine correlate 
 Spittal